El término zapote se utiliza para denominar:

Para el fruto (en los mercados):
Zapote (fruta);

En botánica:

 un árbol frutal del sur de México y Centroamérica, conocido como zapote negro (Diospyros nigra);
 un árbol frutal nativo al este de México y América Central, conocido como zapote blanco (Casimiroa edulis);
 un árbol frutal centroamericano, también llamado lúcuma o zapote mamey (Pouteria sapota);
 un árbol frutal sudamericano, también conocido como chupa chupa (Quararibea cordata);
 un árbol frutal de origen asiático, también conocido como caqui, persimonio o pérsimo (Diospyros kaki);
 el nombre popular de la planta Couma macrocarpa;

En geografía:

Zapote Bobal, yacimiento arqueológico maya en Guatemala;
Zapote, distrito del cantón de San José, en la provincia de San José de Costa Rica;
Zapote, lugar y barangay de la ciudad filipina de Las Piñas;
El Zapote, localidad del estado de Sonora, en México.

Nahuatlismos